Götene IF, bildat 1924, är en idrottsförening i Götene i Sverige. Klubbens hemmaplan heter Västerby IP. Man har två stycken 11- mannaplaner, en 5-mannaplan, två 7-mannaplaner och en konstgräsplan (som man delar med Sils IF). I fotboll för herrar har klubben som bäst spelat i division II, som de gick upp i 2009. De har som lägst spelat i division V. 

Götene IF har fostrat bland andra Örebro och Falkenbergs tidigare anfallare Stefan Rodevåg samt Jesper Arvidsson, tidigare i bland annat Djurgårdens IF och IK Sirius FK. 

Italienproffset Arne Selmosson var spelande tränare 1969-1971.

Götene IF innehar publikrekordet i Götene kommun för en fotbollsmatch, rekordet ligger på 4036 personer och sattes 2015 när man i Svenska Cupen spelade mot Malmö FF. Det tidigare rekordet var från 1963 när Götene IF spelade en träningsmatch mot Udinese, matchen drog runt 3800 besökare.

Säsong för säsong

Flest seriematcher

Mesta målgörare

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Klubbens webbplats

Fotbollsklubbar i Sverige
Götene kommun
Sportklubbar bildade 1924